Le Pont-de-Beauvoisin kan syfta på:
 Le Pont-de-Beauvoisin, Isère
 Le Pont-de-Beauvoisin, Savoie